Юрий Лео́нов: Леонов, Юрий Владимирович (род. 1963) — советский хоккеист, российский тренер.
 Леонов, Юрий Георгиевич (1934—2017) — российский учёный-геолог.
 Леонов, Юрий Евгеньевич (род. 1965) — советский и украинский футболист.
 Леонов, Юрий Петрович (1937—2017) — советский и российский художник.
 Леонов, Юрий Сергеевич (род. 1949) — депутат ВС Казахстана.